Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Medibank International 2007 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl americký hráč James Blake, který opět zvítězil.

Soutěž dvouhry vyhrál třetí nasazený Američan James Blake, když ve finále zdolal španělského tenistu Carlose Moyu po třísetovém průběhu 6–3, 5–7 a 6–1.

Nasazení hráčů 
  Rafael Nadal (1. kolo, skreč pro poranění stehna)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo, skreč pro poranění nohy)
  James Blake (vítěz)
  Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Richard Gasquet (semifinále)
  Dmitrij Tursunov (odstoupil pro poranění zápěstí)
  Sébastien Grosjean (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Medibank International 2007